Radet ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Radet (1859–1941), französischer Klassischer Archäologe, Epigraphiker und Althistoriker
 Johan Radet (* 1976), französischer Fußballspieler und -trainer